Див. 

Тетяна Кузнецова: 
  ( 1946) — філософ, професор МГУ.
 Кузнецова Тетяна В'ячеславівна (1933-2011) — радянський і російський учений-документознавець.
 Кузнецова Тетяна Дмитрівна (1941-2018) — космонавт-випробувач.
 Кузнецова Тетяна Євгенівна ( 1945) — актриса.
 Кузнецова Тетяна Іванівна (. 1945) — російський викладач математики, професор, доктор наук.
 Кузнецова Тетяна Миколаївна (1915—2008) — українська радянська художниця і педагог.
 Кузнецова Тетяна Юріївна ( 1969) — актриса. Сторінки зі списками однофамільців-тезок